Дардан Реджепи (; 16 января 1992 года, Приштина) — косоварский футболист, играющий на позиции нападающего. Ныне выступает за шведский клуб «Хеккен».

Клубная карьера 
Дардан Реджепи — воспитанник шведских клубов «Лундс» и «Мальмё», к последнему он присоединился в 2009 году. 18 мая 2010 года Реджепи дебютировал за клуб на профессиональном уровне, выйдя на замену в гостевом матче против команды «Сюрианска» в рамках третьего раунда Кубка Швеции 2010. В этой же встрече он забил и свой первый гол за «Мальмё», принесший на 119-й минуте его команде выход в четвёртый раунд. В Аллсвенскан Реджепи впервые сыграл лишь спустя 2 месяца, выйдя на замену в домашнем матче с «АИК». 15 сентября того же года Реджепи открыл счёт своим голам в лиге и в домашнем поединке с «Хельсингборгом». Помимо того, что эта игра была против сверхпринципиального для «Мальмё» соперника, эта была ещё и встреча двух лидеров чемпионата, во многом определившая завоевание «Мальмё» чемпионского титула по итогам турнира.

Проведя следующие 3 сезона в «Мальмё» без особых личных успехов, Реджепи перешёл в клуб «Броммапойкарна» в середине января 2014 года. В команде-аутсайдере Аллсвенскан 2014 он играл важную роль, забив за чемпионат 5 мячей, но не смог помочь её остаться в главной шведской лиге. В январе 2015 года Реджепи заключил соглашение с командой «Хеккен».

Карьера в сборной 
21 мая 2014 года Дардан Реджепи дебютировал за сборную Косова в товарищеском матче против сборной Турции, выйдя в стартовом составе.

Достижения 
 «Мальмё»
 Чемпион Швеции (2): 2010, 2013
 Обладатель Суперкубка Швеции (1): 2013

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 3 матча / 0 голов; eu-football.info.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Косова
Игроки сборной Косова по футболу
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Хеккен»